Antti Pihlström (né le  à Vantaa, Finlande) est un joueur de hockey sur glace professionnel finlandais. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie

Carrière en club
En 2003, il débute à l'Espoo Blues en SM-liiga. Il joue ensuite au SaiPa Lappeenranta et au HPK Hämeenlinna. En 2007, il part en Amérique du Nord. Il joue avec les Admirals de Milwaukee de la LAH mais joue également son premier match de Ligue nationale de hockey avec les Predators de Nashville.

Son agent est Enrico Ciccone.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande en sélection senior depuis 2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004|| Espoo Blues || SM-liiga || 49|| 1|| 3|| 4|| 18|| 9|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2004-2005|| Espoo Blues || SM-liiga || 53|| 4|| 3|| 7|| 30|| || || || || 
|-
|2005-2006|| SaiPa Lappeenranta || SM-liiga || 54|| 10|| 11|| 21|| 60|| 8|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|2006-2007|| HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 56|| 16|| 23|| 39|| 63|| 9|| 3|| 5|| 8|| 4
|-
|2007-2008|| Admirals de Milwaukee|| LAH|| 78|| 27|| 18|| 45|| 62|| 6|| 1|| 0|| 1|| 8
|-
|2007-2008|| Predators de Nashville || LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
|2008-2009|| Admirals de Milwaukee || LAH || 15|| 8|| 4|| 12|| 10|| || || || || 
|-
|2009-2010|| Predators de Nashville || LNH || 53|| 2|| 5|| 7|| 10|| || || || || 
|-
|2009-2010|| Färjestads BK || Elitserien || 43|| 4|| 6|| 10|| 44|| || || || ||
|-
|2009-2010|| JYP Jyväskylä || SM-liiga || 19|| 7|| 14|| 21|| 14|| 14|| 4|| 4|| 8|| 18
|-
|2010-2011|| JYP Jyväskylä || SM-liiga || 59|| 30|| 23|| 53|| 51|| 10|| 1|| 3|| 4|| 26
|-
|2011-2012|| JYP Jyväskylä || SM-liiga || 20|| 3|| 7|| 10|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 31|| 8|| 7|| 15|| 16|| 6|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
|2012-2013 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 47|| 14|| 8|| 22|| 14|| 14|| 5|| 1|| 6|| 10
|-
| 2013-2014 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 52|| 14|| 11|| 25|| 34|| 18|| 5|| 2|| 7|| 4
|-
| 2014-2015 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 60|| 16|| 12|| 28|| 22|| 5|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2015-2016 || HK CSKA Moscou || KHL|| 29 || 1 || 1 || 2 || 8 || 20 || 2 || 2 || 4 || 8
|-
|2016-2017|| HC Fribourg-Gottéron || LNA || 10|| 3|| 1|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Jokerit || KHL ||27 || 3 || 5 || 8 || 10 || 4 || 1 || 0 || 1 || 14
|-
| 2017-2018 || Jokerit || KHL || 37|| 7|| 5|| 12|| 20|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2018-2019 || Jokerit || KHL || 41|| 1|| 3|| 4|| 10|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2019-2020 || Jokerit || KHL ||46 || 3 || 8 || 11 || 16 || 6 || 3 || 2 || 5 ||	0
|-
| 2020-2021 || Jokerit || KHL ||45 || 5 || 2 || 7 || 8 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2021-2022|| HPK Hämeenlinna || Liiga ||  || 

| 54|| 2|| 5|| 7|| 10|| || || || ||

Au niveau international 

| 2008 || align="left"|Championnat du monde ||9 ||5 ||2 ||7 ||0 ||+7 ||align="left"| Médaille de bronze
|-
|2011 ||align="left"| Championnat du monde || 9|| 1|| 2|| 3|| 0|| +2||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 1|| 1|| 2|| 0|| 0|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 2|| 1|| 3|| 4|| +1||align="left"| Quatrième place
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| +1|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 2|| -1|| align="left"| Sixième place
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 10 || 3 || 0 || 3 || 12 || +3 || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2017 || align="left"| Championnat du monde || 10 || 0 || 2 || 2 || 6 || 0|| align="left"| Quatrième place

Roller in line hockey

Statistiques internationales

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en octobre 1984
Naissance à Vantaa
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Espoo Blues
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Färjestads BK
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Médaillé de bronze olympique finlandais
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Jokerit Helsinki